Портрет графа-герцога Оливареса может означать один из следующих портретов Гаспара де Гусмана Оливареса, написанных Веласкесом:
 «Портрет дона Гаспара де Гусмана, графа-герцога де Оливареса» — около 1638 года, хранится в Эрмитаже.
 «» — 1624 год, хранится в Художественном музее Сан-Паулу.
 «» — 1636 год, хранится в музее Прадо.